Ronald Wright – angielski pisarz
 Ronald Wright – amerykański bokser